— префектура, расположенная в регионе Тюбу на острове Хонсю, Япония. Административный центр — город Сидзуока.

География 
Префектура на западе граничит с префектурой Айти, на северо-западе — префектурой Нагано, а на северо-востоке с префектурой Канагава. Сидзуока омывается водами Тихого океана в заливе Суруга. На западе префектура переходит Японские Альпы, а далее на севере находится знаменитая гора Фудзи, а восточнее — полуостров Идзу.

История 
Префектура изначально была разделена на провинцию Тотоми, провинцию Суруга и провинцию Идзу. Самая известная особенность префектуры — то, что это она является родиной первого сёгуна Токугава. Провинция была под контролем Токугава Иэясу, пока он не завоевал территории клана Ходзё в регионе Канто. После этого он присоединился к Ода Нобунаге и передал территории под его управление. После того как он стал сёгуном, Токугава вернул земли своей семье.

Землетрясения Токай 
Каждые 100—150 лет в префектуре случается сильное землетрясение, их собирательно называют «». В 1969 японский сейсмолог Моги высказал предположение, что следующее подобное землетрясение произойдёт в ближайшем будущем.

Административно-территориальное деление 
Префектура Сидзуока состоит из 23 городов и 5 уездов (12 посёлков). Города Фудзи и Нумадзу имеют статусы особых, столица Сидзуока и Хамамацу имеют статусы городов, определённых указами правительства.

Символика 
Эмблема префектуры была объявлена 6 августа 1968 года, а флаг — 26 августа. Синий цвет флага представляет собой Тихий океан, что символизирует развитие и успешность префектуры.

Цветком префектуры была выбрана 21 сентября 1965 года азалия, деревом — османтус душистый (27 декабря 1966), а птицей — чёрная райская мухоловка (2 октября 1964).

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт
 
 

Регион Тюбу